

Стадионы 
 Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна — многоцелевой стадион в столице Армении Ереване.
 Республиканский стадион Киева — бывшее название стадиона «Олимпийский» в столице Украины Киеве.
 Республиканский стадион Кишинёва — многоцелевой стадион в столице Молдавии Кишинёве.
 Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова — многоцелевой стадион в столице Азербайджана Баку.
 Республиканский стадион — футбольный стадион в Сухуме, столице Абхазии.
 Республиканский стадион Сыктывкара — многоцелевой стадион в российском городе Сыктывкар.
 Центральный республиканский стадион Душанбе — многоцелевой стадион в столице Таджикистана Душанбе.
 Адыгейский республиканский стадион — стадион в Майкопе.

Другие 
 «Республиканский стадион» — бывшее название станции «Олимпийская» Киевского метрополитена

См. также